

Codici 
 EGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Eagle County di Eagle (Stati Uniti d'America)
 Esperto in gestione dell'energia – figura professionale certificabile secondo la norma UNI 11339

Geografia 
 Ege o Aigai – antica capitale del Regno di Macedonia, oggi Verghina (Grecia) 
Esistono anche altre città antiche con il nome di Aigai o Ege

Altro 
 European Glass Experience